Сезон 2013/14 является 122-м в истории футбольного клуба «Ливерпуль» и охватывает период с 1 июля 2013 по 30 июня 2014 года. Сезон стал 52-м подряд для клуба в высшем дивизионе чемпионата Англии и 23-м, считая с последней победы в чемпионате Англии. Из-за не попадания по итогам прошлого сезона в еврокубки, команда будет участвовать только в Кубке Англии и Кубке Лиги.

Трансферы

Пришли

В первую команду

В Резервы и Академию

Ушли

Из первой команды

Из Резервов и Академии 

Общие расходы:  £ 40,8 млн 
Общие доходы:  £ 27,7 млн 
Общая прибыль:  £ 13,1 млн

Игроки

Первая команда

Состав резерва

Соревнования

Турнирная таблица

Результаты по турам

Матчи

Товарищеские матчи

Чемпионат Англии

Кубок Англии 
С 3-го раунда начали борьбу за трофей все клубы Чемпионшипа и АПЛ.

Кубок Лиги 
Из-за не попадания в еврокубки в прошлом сезоне, Ливерпуль начал борьбу за трофей со 2-го раунда.

Статистика состава

Бомбардиры 
По состоянию на 16 Декабря 2013 года.

Ассистенты

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2013/14 на официальном сайте клуба
 Сезон 2013/14 на LFC History
 Сезон «Ливерпуля» 2013/14 на ESPN

2013/14
Ливерпуль